Тази страница представлява сезон 2022/23 на ОФГ Сливен.

„А“ ОГ Сливен

Отбори

Класиране

Източници 
 Информация за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

Сезон 2022/23 във футбола